Dit is een lijst van restaurants in de provincie Utrecht die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Geen

2 sterren 
 't Koetshuis (Rhenen)
 De Nederlanden (Vreeland)

1 ster 
 De Hoefslag (Bosch en Duin)
 't Amsterdammertje (Loenen)
 Auguste (Maarsen)
 Blok's (Amersfoort)
 De Burgemeester (Linschoten)
 Duurstede (Wijk bij Duurstede)
 De Kastanjehof (Lage Vuursche)
 Kasteel Heemstede (Houten)
 Lai Sin's (Driebergen)
 La Provence (Driebergen)
 Mariënhof (Amersfoort)
 Ronde Venen (Vinkeveen)
 De Rôtisserie (Amersfoort)
 De Saffraan (Amersfoort)
 Tante Koosje (Loenen)
 Wilgenplas (Maarsen)
 De Witte (Amersfoort)

Kaart 

Michelinster